Дулёво:

 Дулёво — микрорайон города Ликино-Дулёво, ранее — деревня 
 Дулёво — железнодорожная станция Большого Кольца МЖД в городе Ликино-Дулёво
 Дулёво — деревня в Гдовском районе Псковской области, городское поселение «Гдов»

См. также 
 Ликино-Дулёво — город в Орехово-Зуевском районе Московской области.